Коме́ч — фамилия:

Известные носители 
 Комеч, Александр Ильич (род. 1946) — советский и российский математик, доктор физико-математических наук.
 Комеч, Алексей Ильич (1936—2007) — советский и российский искусствовед, доктор искусствоведения.